

Médecine 
Hydrops est un terme médical qui désigne un œdème qui peut être généralisé (anasarque).

L'hydrops fœtal touche le fœtus et peut être d'origine immunitaire ou non-immunitaire.

L'hydrops endolymphatique

L'hydrops interne intramédullaire, voir Méningocèle

Herpétologie 
Hydrops est un genre de serpents.

Notes et références 

Terme médical
Signe clinique